Криво́й Рог — многозначный термин.

Топоним 
 Кривой Рог — город в Днепропетровской области Украины.
 Кривой Рог — село в Новотроицком районе Херсонской области Украины.
 Кривой Рог — село в Мронговском повяте Варминьско-Мазурскго воеводства Польши.
 Кривой Рог — прежнее название села Григоровка (Васильковский район).

Другое 
 Кривой Рог — аэропорт города Кривой Рог.
 Кривой Рог — железнодорожная станция Криворожской дирекции железнодорожных перевозок Приднепровской железной дороги.
 Кривой Рог — прежнее название железнодорожной станции Кривой Рог-Западный.
 Кривой рог — не сохранившийся фильм режиссёра Александра Гавронского, снятый в 1928 году.
 Крумгорн (, ) — деревянный духовой язычковый инструмент.

См. также 
 Новый Кривой Рог
 Кривой Рог-Главный